Добрыниха — название населённых пунктов в России:

 Добрыниха — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Добрыниха — село в городском округе Домодедово Московской области.
 Добрыниха — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.